Samhorodok (obwód winnicki)
 Samhorodek (obwód kijowski)